Dvori so lahko:
 Dvori, Hrvaška
 Dvori (Slovenija)
 Dvori nad Izolo (Korte)